Nauka
 Chemia
 Ac – symbol aktynu (pierwiastka)
 Ac – grupa acetylowa
 AC – natowskie oznaczenie cyjanowodoru
 AC – adenylocyklaza  
 Matematyka
 AC (z ang. axiom of choice) – skrót używany na oznaczenie aksjomatu wyboru (w teorii mnogości)
 Technika
 AC (z ang. alternating current) – prąd przemienny, oznaczenie stosowane także dla urządzeń  przystosowanych do tego typu zasilania, w odróżnieniu od prądu stałego (DC)
 AC (z ang. air conditioning) – klimatyzacja

 Inne
 AC (z łac. ante Christum) – „przed narodzeniem Chrystusa” (przed naszą erą, p.n.e.)
 AC – ubezpieczenie autocasco
 AC (z ang. adult contemporary) – rodzaj formatu muzycznego
 AC – linie lotnicze Air Canada

 Zobacz też
 AC Cars – angielski producent samochodów
 AC Cobra – samochód sportowy
 AC Hotels by Marriott – amerykańska sieć hotelowa